T10, T 10 oder T-10 steht für:

 Historisch ein Autostrassenabschnitt in der Schweiz (heute Teil der Autobahn A20 (Schweiz))
 INCITS-Standardisierungsgremium, siehe T10 (Standardisierungsgremium)
 Preußische T 10, eine Tenderdampflokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen
 Weimar-Berka-Blankenhainer Eisenbahn T10, Triebwagen
 T10 Cricket, eine Spielform beim Cricket
 höchste Intensitätskategorie von Tornados auf der TORRO-Skala
 Truppenfallschirm T-10 der deutschen Bundeswehr

Abkürzung